Chebbi peut désigner :

Personnalités 
 Abdelaziz Chebbi, handballeur tunisien ;
 Abderrazek Chebbi, animateur de télévision tunisien ;
 Abou el Kacem Chebbi, poète tunisien ;
 Ahmed Néjib Chebbi, homme politique tunisien ;
 Ala Chebbi, animateur de télévision tunisien ;
 Fadhila Chebbi, poétesse tunisienne et cousine d'Abou el Kacem ;
 Issam Chebbi, homme politique tunisien et frère d'Ahmed Néjib ;
 Lamine Chebbi, homme politique tunisien et frère d'Abou el Kacem ;
 Lazhar Karoui Chebbi, avocat et homme politique tunisien ;
 Maroua Chebbi, joueuse tunisienne de football ;
 Mourad Chebbi, joueur et entraîneur de football tunisien.

Lieu 
 Erg Chebbi, erg du Sahara au Maroc.